
Мбаики — город в Центральноафриканской Республике, административный центр префектуры Лобае и одной из её трёх субпрефектур. Население — 21 867 чел. (2021).

В Мбаики расположен центр местной католической епархии.

География и климат 
Город расположен на юго-западе страны, чуть более чем в 31 км от границы с Республикой Конго и 65 км с Демократической Республикой Конго. Расстояние до столицы страны, Банги, примерно составляет 84 км (по прямой; по автодороге — от 97 до 105 км).

Население 
Численность населения города растёт с перепадами: если в 1988 году здесь проживало 16 901 человек, в 1993 — 29 500, в 2003 — 22 166, то в 2013 — 25 422.

Экономика 
Экономика в Мбаики базируется на выращивании кофе и деревообработке.

История 
В 1911 году город был передан по Конго-марокканскому соглашению Францией Германии и стал частью Нового Камеруна. После Первой мировой войны и раздела германских колоний между странами Антанты город отошёл к Убанги-Шари. С 1960 года — в составе независимой Центральноафриканской Республики.

Известные уроженцы 
 Сильвестр Банги (1934—1996) — центральноафриканский политик, военный и государственный деятель, генерал, дипломат.

Примечания 

Города Центральноафриканской Республики